Гэнда — фамилия. Известные носители:
 Гэнда, Минору (1904—1989) — японский лётчик морской авиации, генерал, политический деятель.
 Гэнда, Тэссё (Мицуо Ёкои; род. 1948) — японский сэйю.